Difficoltà di respirazione  – in medicina, espressione con cui è indicata la dispnea
Indice di difficoltà  – concetto per valutare la difficoltà di un quesito
Scala delle difficoltà escursionistiche  – metodo di identificazione della complessità di un itinerario escursionistico
Grado di difficoltà  – in arrampicata e alpinismo, metodo di valutazione della complessità in una via d'arrampicata o in un itinerario alpinistico

Altri progetti